

Persone
 Camilo Pontoni (1995) – calciatore cileno
 Daniele Pontoni (1966) – ex ciclocrossista e mountain biker italiano
 René Pontoni (1920-1983) – calciatore argentino

Altro
 Pontoni armati o monitori – navi corazzate, adatte ad azioni nei fiumi o contro costa